Um die DDR-Eishockey-Meisterschaft 1973/74 spielten erneut die SG Dynamo Weißwasser und der SC Dynamo Berlin in der Oberliga. Titelverteidiger Weißwasser stand bereits drei Spieltage vor Schluss als alter und neuer Meister fest.

In der DDR-Bestenermittlung löste Einheit Crimmitschau nach einem Jahr wieder die BSG Motor Optima Erfurt an der Spitze aller Amateur-Mannschaften ab.

Meistermannschaft

Oberliga

DDR-Bestenermittlung 
Das Turnier der Bestenermittlung wurde im März 1974 in Crimmitschau ausgetragen.

Sieger 
BSG Einheit Crimmitschau

Endrunde

Vorrunde 

Aufbau Halle wurde von der Rechtskommission des DELV nachträglich disqualifiziert. Alle Spiele der Hallenser wurden mit 0:5 verloren gewertet.

Neuanmeldungen für Bestenermittlung 1974/75 
Es waren die Sieger der jeweiligen Bezirksmeisterschaften teilnahmeberechtigt. Für diese Teams genügte der Bezirksmeistertitel das letzte Mal als Startberechtigung, da künftig eine Vorausscheidung mit anschließender Relegation angesetzt werden sollte. Es gab keine Neuanmeldungen und die DDR-Bestenermittlung startete in die nächste Saison mit unverändertem Teilnehmerfeld.

Literatur 
 Stephan Müller: Deutsche Eishockey-Meisterschaften. Books on Demand, Norderstedt 2000, ISBN 3-8311-0997-4.

1973
Eishockeysaison 1973/74